РА — аббревиатура.

Может означать:
 Ревматоидный артрит
 Республика Абхазия
 Республика Адыгея
 Республика Албания
 Республика Алтай
 Республика Армения
 Рельсовый автобус
 РА1, РА2, РА3 — автомотрисы завода «Метровагонмаш»
 Реактивная артиллерия
 Ракетная армия
 Рекламное агентство
 Рейтинговое агентство
 журнал «Российская археология»
 ОАО «Русский алюминий»
 Разведывательная авиация
 Российская армия

См. также 
 Ра
 RA